Dies ist eine Liste der Mitglieder des 17. Wiener Landtags und Gemeinderats in der Legislaturperiode von 27. April 2001 bis zum 18. November 2005. Nach der Landtags- und Gemeinderatswahl 2001 entfielen 52 von 100 Mandaten auf die SPÖ, 21 auf die FPÖ, 16 auf die ÖVP und 11 auf die Grünen.

Quellen 
 Sitzungsberichte des Wiener Landtags und Gemeinderat

17